Влади́мир Алексе́евич Серебряко́в:
 Серебряков, Владимир Алексеевич (род. 1946) — российский математик, профессор МГУ и МФТИ.
 Серебряков, Владимир Алексеевич (1914—1998) — советский и российский скрипач, саксофонист, джазмен, дирижёр, музыкальный педагог.